Унифици́рованный станда́рт резьбы́ (, UTS) определяет стандарт для формы резьб и размерных рядов с допусками, посадками и обозначениями для винтовых резьб, обычно используемых в США и Канаде.

Резьба имеет треугольный в 60° профиль, как в стандарте ИСО для метрических винтовых резьб, но размеры каждой UTS резьбы (внешний диаметр и шаг) выражаются в дюймах, а не в миллиметрах.

В настоящее время (2021 год) стандарт UTS поддерживается организациями ASME и ANSI в США.

Описание 

Все резьбы по этому стандарту характеризуется её номинальным (наружным) диаметром, обозначаемым  (или ) и шагом, обозначаемым  Профиль витков в плоскости сечения, проходящей через ось резьбы, представляет собой равносторонние треугольники (равносторонний треугольник имеет угол при вершинах 60°) как в треугольных метрических резьбах. Внешняя вершина на 0,125 часть высоты равностороннего треугольника и внутренняя вершина на 0,25 профиля высоты треугольника  отсекаются.

Шаг  является расстоянием между соседними витками. Для однозаходных UTS резьб шаг равен ходу  резьбы. Ход  — величина относительно осевого перемещения детали в резьбовой паре на один оборот (на угол 360°).

Для резьбы UTS параметр шаг резьбы  в основном не используется. Он заменён параметром   (threads per inch, TPI), который однозначно связан с шагом резьбы, выраженным в миллиметрах:

 .

Связь между высотой профиля  и шагом :

 ,

или:

.

Обозначение 
Сокращенное обозначение резьбы UTS в технической документации это ряд чисел и букв, обозначающих номинальный (наружный) диаметр резьбы, величину TPI (число витков на дюйм). Для диаметров менее 1/4 дюйма диаметр указывается целым числом, определённым в стандарте с префиксом #; для всех остальных диаметров указывается размер в дюймах.

За этой парой чисел могут указываются сокращения UNC (Unified National Coarse), UNF (Unified National Fine) или UNEF (Unified National Extra Fine), если комбинация диаметра и шага относится к крупной, мелкой или сверхмелкой сериям резьбы соответственно, также может указываться класс точности.

Пример: 

#6-32 UNC 2B 

(основной диаметр 0,1380 дюйма, число ниток на дюйм 32, средний класс точности).

Параметры резьбы по этому стандарту и диаметр отверстий под резьбу приведены в таблице.

Классы точности 
Стандартом определены три класса точности резьб. Эти классы обозначаются,
как 1A; 2A; 3A; 1B; 2B; 3B. 

 Класс точности 1 — самый грубый и применяется в случаях, когда требуется быстрая и легкая сборка, даже с частично загрязненной и помятой резьбой. 
 Класс точности 2 — наиболее распространенный и применяется для резьб общего назначения. Разработан так, чтобы максимально увеличить прочность с учетом обычных возможностей механического цеха и практики использования станков.
 Класс точности 3 — предъявляет наиболее жесткие требования.

Классы точности с литерой A относятся к наружным резьбам, классы точности с литерой B относятся к внутренним резьбам.

Стандарты 
ANSI / ASME B1.1 Unified Inch Screw Threads (UN, UNR, and UNJ Thread Forms)

Примечания 

Технологии машиностроения
Детали машин и механизмов
Токарное дело
Стандарты США